La Copa Hopman 2015 corresponde a la 27.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan ocho equipos en total, representando a Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Polonia y República Checa.

Hay dos grupos, A y B; en ambos grupos hay cuatro naciones que deberán jugar tres partidos —un individual masculino, un individual femenino y, de ser necesario, un dobles mixto—. Las dos primeras naciones de cada grupo avanzan a la final y de allí saldrán los campeones.

Preclasificación 

  Agnieszka Radwańska /  Jerzy Janowicz (Campeones)
  Serena Williams /  John Isner (Final)
  Alizé Cornet /  Benoit Paire (Round robin)
  Eugenie Bouchard /  Vasek Pospisil (Round robin)

  Lucie Šafářová /  Adam Pavlásek (Round robin)
  Flavia Pennetta /  Andreas Seppi (Round robin)
  Casey Dellacqua /  Matthew Ebden (Round robin)
  Heather Watson /  Andy Murray (Round robin)

Reemplazos

Grupo A 
Los partidos se realizan en la hora local (UTC +8)

Tabla de posiciones

Canadá vs República Checa

Italia vs Estados Unidos

República Checa vs Italia

Canadá vs Estados Unidos

Canadá vs Italia

República Checa vs Estados Unidos

Grupo B

Tabla de posiciones

Australia vs Polonia

Reino Unido vs Francia

Reino Unido vs Polonia

Australia vs Francia

Francia vs Polonia

Australia vs Reino Unido

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2015